Muys ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Muys (1925–1970), Sänger von Kölner Karnevalsschlagern, Büttenredner und Krätzchensänger
 Gottfried Muys (19. Jh.), Privatdozent der Geschichte an der Universität Bonn

Siehe auch:
 Muys van Holy
 Moys